Pedro Ponce de León puede referirse a:

 Pedro Ponce de León (m. 1314). Adelantado mayor de la frontera de Andalucía y mayordomo mayor del rey Fernando IV de Castilla.
Pedro Ponce de León el Viejo (m. 1352), ricohombre de Castilla y señor de Marchena.
Pedro Ponce de León (m. c. 1374), señor de Marchena e hijo del anterior;
Pedro Ponce de León, primogénito malogrado del I marqués de Cádiz;
Pedro Ponce de León (siglo XVI), monje y pedagogo español;
Pedro Ponce de León (1509-1573), obispo español;
Pedro Ponce de León y Terry, criador de caballos español.